Laah ist der Name folgender Orte:

 Laah (Gemeinde Ansfelden), Ortsteil von Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Laah (Gemeinde Haslach), Ortsteil von Haslach an der Mühl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Laah (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Laah (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lah
 Laa
 Maria Laah
 Maria Laach